Sanctorum kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Sanctorum, Tlaxcala, ort, Sanctórum de Lázaro Cárdenas, 
 Sanctorum, Puebla, ort, Cuautlancingo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar